Александр Мирошников: Мирошников, Александр Васильевич (род. 1962) — художник-камнерез и ювелир.
 Мирошников, Александр Карпович (1890—1967) — начальник цеха, Герой Социалистического Труда.
 Мирошников, Александр Михайлович (род. 1958) — советский футболист, российский судья.